Francisco Wildo Lacerda Dantas foi Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e professor de Teoria Geral do Processo na Universidade Federal de Alagoas. Faleceu em 25 de agosto de 2020.

Juízes de Alagoas
Professores da Universidade Federal de Alagoas